Sătmărean, Sătmăreanu:

 Alexandru Sătmăreanu, sau Alexander Szatmáry, cunoscut și sub numele "Szatmáry II." (* 1952, Oradea)
 Lajos Sătmăreanu, sau Ludovic Sătmăreanu (* 1944), un fotbalist român

Vezi și 
 Satmari (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Satu Mare